Dreamland puede referirse a:
Dreamland (1993), el quinto LP de la banda escocesa Aztec Camera.
Dreamland (1996), el álbum debut de Robert Miles.
Dreamland (2002), el séptimo álbum de Robert Plant.
Dreamland (2006), una película dramática estadounidense.
Dreamland (2014), una serie de televisión de género musical de Cuatro de Mediaset España.
Playa Dreamland, una playa ubicada en la península de Bukit, en la isla de Bali, Indonesia.
Dreamland (parque de atracciones), parque de atracciones destruido por un incendio que se encontraba en Coney Island en Brooklyn, Nueva York
Dreamland (Fabricante de muebles infantiles)